

Cinéma 

 Conquest, film de  et  sorti en 1937 ;
  (), film italo-espagnol de  sorti en 1983 ;
 , film pornographique américain réalisé par  et  sorti en 1997 ;
 , film britannico-canadien de Piers Haggard sorti en 1998 ;
  (), film néerlandais de Reinout Oerlemans sorti en 2011 ;

Télévision 

 , émission télévisée du  au  sur  ;
 , série télévisée sino-hongkongais du  au  sur .

Musique

Chanson 

 , chanson de  sortie en 1952, reprise de nombreuses fois.

Album 

 , album de  sorti en 1985 ;
 , album de  sorti le  ;
 , album du groupe rock  sorti en .

Patronyme 

 June Conquest, chanteuse américaine de rhythm and blues et de soul music ;
 Robert Conquest (1917-2015), historien britannique ;
 Stuart Conquest (né en 1967), joueur d'échecs britannique.

Toponyme 

 Conquest, une ville du comté de Cayuga, dans l'État de New York, aux États-Unis.

Autre 
 Conquest Advisory, société de services financiers et banque d'affaires.

Homonymie de titre